Анастаси́я Евге́ньевна Сердюко́ва (29 мая 1997 года, Ташкент) — узбекистанская гимнастка. Лидер сборной Узбекистана по художественной гимнастике, мастер спорта международного класса. Чемпионка в командном первенстве, бронзовый призёр Азиатских игр в индивидуальном первенстве (2014). Чемпионка Азии в командном первенстве (2015).

Биография 
Анастасия Сердюкова родилась в 1997 году в Ташкенте. В секцию художественной гимнастики Настю в трёхлетнем возрасте привела сестра.

Участвовала в Олимпийских играх 2016 года, но не смогла пройти квалификацию в финал, заняв 17-е место.